Onken steht für:
 Onken, deutsches Molkereiunternehmen
 Hermann Onken, Seenotrettungsboot

Onken ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Onken (* 1977), deutsche Radiomoderatorin
 Günther Onken (1901–1970), deutscher Politiker
 Jan Moritz Onken (* 1977), deutscher Dirigent
 Julia Onken (* 1942), Schweizer Psychologin und Autorin
 Karl Eduard Onken (1846–1934), österreichischer Maler
 Kurt Onken (1914–2007), Schweizer Maschineningenieur, Gründer der Fernschule «Lehrinstitut Onken», Mitbegründer der «Buddhistische Gemeinschaft»
 Maya Onken (* 1968), Schweizer Buchautorin
 Reinhard Onken (1891–1981), deutscher Politiker (FDP)
 Rudolf Onken (1892–1964), deutscher Politiker (FDP), Oberbürgermeister von Wilhelmshaven
 Thomas Onken (1941–2000), Schweizer Kunsthistoriker und Politiker (SP), Onkel von Maya Onken 
 Ulfert Onken (1925–2021), deutscher Chemiker
 Werner Onken (* 1953), deutscher Ökonom, Autor und Herausgeber

Siehe auch:
 Oncken